NGC 1040-2 (другие обозначения — NGC 1053-2, NPM1G +41.0081, PGC 213068) — линзовидная галактика (S0) в созвездии Персей.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Открытие 
Объект был обнаружен 9 декабря 1871 года французским астрономом  при помощи телескопа-рефлектора с диаметром зеркала 31,5 см.

Этот же объект 21 октября 1886 года наблюдал Льюис Свифт и занёс его в каталог под обозначением NGC 1053-2.

Характеристики 
По морфологической классификации галактик NGC 1040-2 относится к типу S0 (линзовидные галактики). Видимая светимость 15,3 m, поверхностная яркость составляет 12,4 mag/arcmin². NGC 1040-2 имеет угловые размеры 0,4' × 0,2'.

Экваториальные координаты объекта, отнесённые к эпохе Ј2000.0, таковы: прямое восхождение  составляет , а склонение равно +41°30'54". Позиционный угол галактики в картинной плоскости равен 50°.

Примечания

Ссылки 
 SIMBAD
 VizieR
 NASA/IPAC Extragalactic Database
 Список публикаций, посвящённых NGC 1040-2

 

1040
Персей (созвездие)
Линзообразные галактики